Pappelbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Pappelbaum (* 1966), deutscher Bühnenbildner
 Siegfried Pappelbaum (1937–2020), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Hörspielsprecher